Interlaken est une ville et une commune suisse du canton de Berne. Ce nom peut également désigner :

Toponyme

États-Unis 
 Interlaken (Californie) ;
 Interlaken (New Jersey) ;
 Interlaken (New York) ;

Voir aussi 
 Interlachen

Homonymie de localités aux États-Unis